Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Toledo''' :

 L' est une frégate de l'US Navy de classe Tacoma, renommée  et lancée en 1943 ;
 L' est un croiseur de l'US Navy de classe Baltimore lancé en 1945.
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Los Angeles lancé en 1993.

Toledo